Паудер-Ривер ():

 Паудер-Ривер — статистически обособленная местность в штате Вайоминг
 Бассейн Паудер-Ривер — важнейший по добыче угля район в Соединённых Штатах
 Паудер-Ривер-Пасс — в горах Биг-Хорн (Вайоминг)
 Паудер-Ривер — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.

Реки 
 Паудер — река в штатах Вайоминг и Монтана
 Паудер (приток Снейка) — 16-ти километровая река в штате Орегон